Цилиндр (от  — вал, каток):

Математика 
 Цилиндр — трёхмерное геометрическое тело, ограниченное замкнутой цилиндрической поверхностью и двумя параллельными плоскостями, её пересекающими.
 Цилиндр над топологическим пространством — декартово произведение пространства и единичного отрезка.
 Цилиндр отображения в топологии — конструкция над отображением топологических пространств.

Техника 
 Цилиндр — часть поршневого двигателя внутреннего сгорания.
 Цилиндр — набор дорожек на дисковом накопителе, находящихся на одинаковом расстоянии от центра.
 Часть цилиндрового замка.

Культура 
 Цилиндр — мужской головной убор, шляпа цилиндрической формы.
 «Цилиндр» — музыкальная кинокомедия с Фредом Астером в главной роли (США, 1935).

См. также